Le’a Fadida
 Le’a Nas
 Le’a Rabin